Уруньюэла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 10,51 км². Население — 941 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Покровителями города считаются святой Викториан де Накойхеровиа и святая дева дель Софья.

История 
Город основан в 1052 году.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи